Sanguinaria menor puede referirse a:
El nombre común de la planta Paronychia argentea.
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.